Куриловка — село в Вольском районе Саратовской области, административный центр Куриловского муниципального образования.

География 
Находится в западной части района при впадении речки Казанлы в Терешку на расстоянии примерно 4 километров по прямой на запад от поселка Сенной.

История 
Село основано в XVII веке. В конце XVIII века основным названием села было Архангельское, что говорит о том, что здесь была церковь во имя Архистратига Михаила. В 1859 году в селе насчитывалось 209 дворов, 1379 жителей, в 1910 176 дворов и 1034 жителя. В советское время работали колхозы им. Ленина и «Заветы Ильича», птицефабрика, кирпичный завод, завод по изготовлению костной муки.

Население 
Население составляло 911 человек в 2002 году (89 % русские), 937 в 2010.

Инфраструктура 
Имеется отделение связи, средняя школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, пять частных магазинов.

Примечания 

Населённые пункты Вольского района